Ятаган:
 Ятаган — вид восточного холодного оружия с длинным однолезвийным клинком.
 Ятаган — город и район в провинции Мугла, Турция.
 «Ятаган» — основной танк модели Т-84-120, разработанный украинским КП ХКБМ им. А. А. Морозова.
 «Ятаган» — корабельная система управления ЗРК «Волна».
 «Ятаган» — авиационная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Л-190.
 Ятаган — музыкальный инструмент.